Kunstakademie steht für:

 Kunsthochschule
 Nationale Kunstakademie – dort auch zu den Namensträgern

Kunstakademie heißen folgende Hochschulen in

Dänemark:
Königlich Dänische Kunstakademie

Deutschland:
Kunstakademie Dresden
Kunstakademie Düsseldorf 
Kunstakademie Karlsruhe
Kunstakademie Königsberg
Kunstakademie München
Kunstakademie Münster 
Kunstakademie Stuttgart

Russland:
Russische Kunstakademie

Tschechien:
Kunstakademie Prag

Siehe auch:
 Akademie der Künste – dort auch zu den Namensträgern